Garut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Garot, berg, Aceh, 
 Kabupaten Garut, kabupaten, Jawa Barat, 
 Garut (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Garut, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar